Raffinazione
 Raffinazione – metallurgia
 Raffinazione dell'olio vegetale
 Raffinazione del petrolio
 Raffinazione elettrolitica